Хонута има више значења:

 Општина Хонута (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Хонута (Хонута, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику